O Campeonato Catarinense de Futebol de 1987 foi a 62ª edição do campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Joinville Esporte Clube.

Premiação 

Campeonato Catarinense de Futebol
1987 em Santa Catarina